Bonnes (Charente)
 Bonnes (Vienne)